

30 ноября 

 Гонгадзе, Александра Теодоровна (68) — украинский общественный деятель, мать убитого оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе .
 Граф, Петер (75) — немецкий теннисист, тренер, отец теннисистки Штеффи Граф .
 Кент, Джин (92) — британская актриса .
 Ромбони, Дориано (44) — итальянский мотогонщик; авария на соревнованиях .
 Уокер, Пол (40) — американский актёр, автокатастрофа .
 Яковлев, Юрий Васильевич (85) — советский и российский актёр театра имени Е. Вахтангова и кино, народный артист СССР (1976), лауреат Государственной премии СССР .

29 ноября 

 Водэ-Мокряк, Нина Георгиевна (76) — советская и молдавская актриса, народная артистка Молдавии (1991) .
 Горбаневская, Наталья Евгеньевна (77) — русская поэтесса, переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР .
 Муйжниекс, Валдис Карлович (78) — советский баскетболист, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр (1956, 1960, 1964)  .
 Хатухов, Аслан (25) — российский спортсмен, чемпион мира по боевому самбо, чемпион мира по панкратиону, несчастный случай .
 Щербаков, Александр Александрович (88) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза (1971) .

28 ноября 
 Рибичич, Митя (94) — словенский политик, председатель Союзного исполнительного веча Югославии (1969—1971), Председатель Президиума Центрального комитета Союза коммунистов Югославии (1982—1983) .
 Ру, Жан-Луи, (90) — канадский политик, лейтенант-губернатор Квебека (1996) .
 Фон Твиккель, Макс Георг (87) — немецкий католический епископ Эмсланда .
 Шехтер-Готесман, Бейла (93) — еврейская поэтесса (идиш), автор детских стихов и песен .

27 ноября 

 Коллинз, Льюис (Lewis Collins, 67) — английский актёр  .
 Салыков, Какимбек Салыкович (81) — казахский поэт, первый секретарь Каракалпакского обкома КП Узбекистана (1984—1989) .
 Сантос, Нилтон (88) — бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1958, 1962)  .
 Серебренников, Евгений Георгиевич (66) — художественный руководитель ансамбля удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», заслуженный артист России  .
 Хамидулин, Рашит Луфтулович (76) — советский, российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол .
 Юхнева, Наталья Васильевна (82) — российский этнограф, главный научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук, доктор исторических наук .

26 ноября 

 Айнштейн, Арик (74) — израильский эстрадный певец, актёр, автор песенных текстов .
 Волков, Юрий Павлович (80) — советский хозяйственный руководитель, директор Мариупольского металлургического завода имени Ильича (1969—1973) .
 Гатти, Марчелло (89) — итальянский кинооператор  .
 Голдберг, Айвен (79) — американский психиатр, введший в научный обиход термин и определение интернет-зависимости. 
 Кин, Джейн (Jane Kean, 90) — американская актриса  .
 Лайтер, Сол (Saul Leiter, 89) — американский фотограф .
 Мусанте, Тони (77) — американский актёр  .
 Попа, Темистокле (92) — румынский композитор и музыкант .
 Ре, Кайетано (75) — парагвайский футболист («Эльче», «Барселона», «Эспаньол») .
 Шпенглер, Йорг (74) — западногерманский яхтсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Монреале (1976)  .

25 ноября 
 Гамильтон, Чико (92) — американский джазовый музыкант, лидер группы и композитор .
 Игуса, Дзюнъити (89) — японский математик .
 Коновалова, Наталья Николаевна (59) — российская актриса .
 Пильник, Анатолий Петрович (82) — писатель, поэт.
 Форт, Рикардо (45) — аргентинский режиссёр .
 Фоулкс, Билл (81) — английский футболист, защитник и капитан английского клуба «Манчестер Юнайтед» .
 Цудзии, Такаси (86) — японский бизнесмен, общественный деятель, поэт и писатель .
 Шпигельблат, Александр (86) — еврейский писатель (идиш), поэт и литературовед .

24 ноября 
 Акопян, Андрей Степанович (55) — российский врач-хирург, директор Республиканского центра репродукции человека  .
 Амадеи, Амедео (92) — итальянский футболист, нападающий сборной Италии по футболу, участник чемпионата мира (1950) .
 Ария, Семён Львович (90) — адвокат Адвокатской палаты Московской области, заслуженный юрист РСФСР .
 Джабраилов, Муса Хасмагомедович (53) — вице-президент Федерации спортивной борьбы России .
 Лей-Пембертон, Робин (86) — управляющий Банком Англии (1983—1993) .
 Ранин, Матти (87) — финский актёр театра и кино  .
 Сальников, Валерий Александрович (74) — советский и российский футбольный тренер .

23 ноября 

 Бам, Абрам Наумович (90) — вологодский фотожурналист, участник Великой Отечественной войны, почётный гражданин города Вологды .
 Березняк, Евгений Степанович (99) — ветеран Великой Отечественной войны, Герой Украины (2001), один из спасителей города Кракова, прототип главного героя фильма «Майор Вихрь»  .
 Кармишин, Александр Васильевич (101) — научный консультант Центра прочности ФГУП ЦНИИмаш доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, дважды лауреат Государственной премии СССР .
 Климов, Иван Владимирович (24) — трёхкратный чемпион Сибири по боксу; убийство  .
 Кондратенко, Николай Игнатович (73) — член Совета Федерации ФС РФ (2008—2013), губернатор Краснодарского края (1997—2001) .
 Ланский, Эгон (79) — чешский политик и журналист, заместитель премьер-министра (1998—1999) .
 Пелаес, Хуан (65) — мексиканский актёр 
 Преве, Констанцо (70) — итальянский марксистский философ .
 Стернин, Григорий Юрьевич (86) — советский и российский искусствовед и художественный критик, член-корреспондент РАН .

22 ноября 

 Аббасгулиев, Мухаммед (48) — заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана, генерал-майор; инфаркт .
 Комаров, Александр Георгиевич (90) — советский хоккеист, чемпион мира (1954) .
 Леггетт, Джей (50) — американский актёр и сценарист («Трое в каноэ»)  .
 Лотнер, Жорж (87) — французский режиссёр и сценарист («Профессионал») .
 Эсторино, Абелардо (88) — кубинский драматург  .

21 ноября 
 Ахмад Джан, Маулана (47) — духовный лидер пакистанских экстремистов, убит .
 Герденер, Тео (97) — южноафриканский политик, министр внутренних дел ЮАР (1970—1972), лидер Демократической партии (1973—1977) .
 Жунусов, Анарбек Бейскенович (71) — религиозный и общественный деятель, муфтий Сибирского Федерального округа Духовного управления мусульман Азиатской части России .
 Кавли, Фред (86) — американский мультимиллионер и меценат норвежского происхождения, учредитель премии Кавли .
 Коппола, Альдо (73) — итальянский стилист .
 Миккелсен, Верн (85) — американский баскетболист, четырёхкратный чемпион НБА .
 Михалас, Димитри (74) — американский астроном, лауреат Премии Хелены Уорнер (1974) .
 Мусатов, Юрий Иванович (75) — российский кино- и телеоператор, лауреат специального приза Академии Российского телевидения «За создание школы операторского мастерства» (2004) .
 Пармеджани, Бернар (86) — французский композитор, одна из самых значимых фигур в электроакустической музыке .
 Соловьёва, Эвелина Михайловна (66) — солистка ансамбля русских народных инструментов имени Будашкина, заслуженная артистка РСФСР .
 Суса, Конрад (78) — американский композитор .

20 ноября 

 Бобек, Павел (76) — чешский певец .
 Браун, Артур (88) — немецкий промышленник, один из изобретателей электробритвы .
 Браун, Сильвия (77) — американская писательница, медиум и гипнотерапевт .
 Ведерников, Владимир Павлович (79) — председатель Думы Приморского Края. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
 Джозеф Пол Франклин (63) — американский серийный убийца; казнён .
 Касумов, Мурад Рамазанович (23 или 24, по другим источникам 28) — один из лидеров дагестанского бандподполья, самопровозглашённый амир Махачкалы; убит .
 Минько, Олег Терентьевич (75) — украинский художник .
 Олдаши, Сокол (40) — албанский политик, министр общественных работ, транспорта и телекоммуникаций; ДТП  .
 Сенгер, Фредерик (95) — английский биохимик, дважды лауреат Нобелевской премии по химии (1958, 1980) .
 Теджетова, Евгения Алексеевна (44) — российская певица, вокалистка группы «Салют» .
 Тимофеев, Тимур Тимофеевич (83) — российский историк и экономист, член-корреспондент РАН .
 Черкасов, Евгений Евгеньевич (83) — советский спортсмен, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956) в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета .
 Яковлев, Василий Никитович (87) — приднестровский государственный, политический и общественный деятель .

19 ноября 
 Дисней, Дайан Миллер (79) — старшая дочь мультипликатора и кинорежиссёра Уолта Диснея, основательница семейного музея Диснея .
 Первойкин, Денис Сергеевич (27) — российский киноактёр  .
 Рогаткин, Алексей Алексеевич (82) — председатель президиума Московской городской коллегии адвокатов (1993—1997) .
 Ченчик, Таисия Филипповна (77) — советская легкоатлетка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио (1964), победительница и призёр чемпионата Европы по прыжкам в высоту .

18 ноября 
 Вайсборт, Дэниел (78) — английский поэт, переводчик  .
 Врачаревич, Любомир (66) — сербский мастер боевых искусств, основатель стиля Реальное айкидо .
 Данько, Николай Иванович (64) — ректор Украинской государственной академии железнодорожного транспорта, .
 Кистлер-Ритсо, Ольга (93) — основательница музея оккупаций Эстонии .
 Уйгур, Нежат (86) — турецкий актёр .
 Филиппини, Андре (89) — швейцарский бобслеист, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Осло (1952) .

17 ноября 

 Антонов, Александр Валентинович (56) — глава управления Федеральной службы безопасности по Татарстану, генерал-лейтенант; авиакатастрофа .
 Жуков, Титус (63) — режиссёр и директор кишинёвского театра кукол «Ликурич» (Молдова), заслуженный мастер искусств Республики Молдова .
 Куанта, Мишель (92) — французский политик, министр сельского хозяйства (1971—1972), министр внешней торговли (1980—1981) .
 Лессинг, Дорис (94) — английская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (2007) .
 Минниханов, Ирек Рустамович (24) — автогонщик, двукратный победитель чемпионата России по ралли-кроссу, сын президента Татарстана Рустама Минниханова; авиакатастрофа .
 Файнштейн-Васильев, Михаил Борисович (60) — участник рок-группы «Аквариум»  .
 Филд, Сид (77) — американский писатель, автор книг по сценарному мастерству .
 Фролов, Евгений Владимирович (51) — российский литератор, кинодраматург, журналист и сценарист .

16 ноября 

 Берберян, Арсен (75) — архиепископ Армянской апостольской церкви (1973—2013) .
 Булычёва, Ангелина Александровна (96) — русская поэтесса и журналист .
 Добриян, Михаил Борисович (66) — советский и российский учёный, конструктор, руководитель Специального Конструкторского Бюро Космического Приборостроения, глава муниципального образования Тарусского района Калужской области .
 Захаревич, Владислав Георгиевич (67) — первый ректор Южного федерального университета (2006—2012) .
 Лэнфорд, Оскар (73) — американский математик .
 Нафанаил (Калайджиев) (61) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Неврокопский (с 1994)  .
 Серкебаев, Ермек Бекмухамедович (87) — советский казахский оперный певец (баритон), педагог, народный артист СССР (1959), Герой Социалистического Труда (1986) .
 Соколов, Дмитрий Сергеевич (21) — лидер дагестанского бандподполья; уничтожен .
 Хейда, Збынек (83) — чешский поэт, историк, переводчик, правозащитник .
 Яровая, Нина Липовна — азербайджанская и израильская журналистка, лауреат Государственной премии Азербайджана, основоположник азербайджанской школы русскоязычной тележурналистики .

15 ноября 
 Аллен, Шейла (84) — американская актриса .
 Альварес, Карла (41) — мексиканская актриса; остановка сердца  .
 Вецвагаре, Астрида (72) — латвийская актриса .
 Джемисон Т. Ж. (95) — американский религиозный деятель, президент Национальной баптистской конвенции (1983—1994) .
 Д’Инцео, Раймондо (88) — итальянский наездник, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) по конкуру в личном первенстве, двукратный чемпион мира (1956, 1960), неоднократный призёр чемпионатов мира и Олимпийских игр .
 Клиридис, Глафкос (94) — президент Кипра (1974, 1993—2003)  .
 Меликджанов, Борис Смбатович (70) — российский актёр и театральный деятель, директор театра Елены Камбуровой с 2002 г. заслуженный артист РСФСР (1986) .
 Нокс, Микки (91) — американский актёр  .
 Шутов, Анатолий Александрович (66) — артист Хабаровского краевого театра драмы и комедии, заслуженный артист России .

14 ноября 

 Грейс Джонс (113) — британская долгожительница, предпоследний житель Великобритании, родившийся в XIX веке  .
 Масинга, Беннет (48) — южноафриканский футболист, лучший бомбардир чемпионата ЮАР (1990) .
 Синклер, Редж (88) — канадский хоккеист («Нью-Йорк Рейнджерс»), участник матча всех звёзд НХЛ (1951) и матча всех звёзд НХЛ (1952) .
 Полянский, Эдуард Алексеевич (79) — российский архитектор, заслуженный архитектор России, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук .
 Спановскис, Харий (55) — латышский актёр театра и кино  .
 Стосков, Юрий Викторович (82) — артист Московского областного драматического театра (Ногинск), Народный артист РСФСР (1985) .
 Циглимов, Семён Сергеевич (72) — комбайнёр совхоза «Легостаевский» Новосёловского района Красноярского края, Герой Социалистического Труда (1984); самоубийство .

13 ноября 
 Андрианов, Владимир Леонидович (84) — российский детский хирург, доктор медицинских наук, профессор, главный детский ортопед РСФСР, отец российской остеопатии .
 Бегалов, Давид Рубенович (61) — российский скульптор .
 Жербье, Тьерри (48) — французский биатлонист, серебряный призёр чемпионата мира в эстафете 4 × 7,5 км, бронзовый призёр в командной гонке (1990) .
 Лоуренс, Барбара (83) — американская актриса .
 Мартис, Николаос (98) — греческий политик, министр промышленности (1958—1961), министр по делам Северной Греции (1974—1981) .
 Нести, Мауро (78) — итальянский автогонщик, восьмикратный чемпион Европы по подъёму на холм .
 Сарфати, Морис (81) — французский актёр («Собор Парижской Богоматери») .
 Суур, Калью (85) — эстонский фотограф .
 Хусейн, Аднан — мэр города Эль-Фаллуджа (Ирак); убит .
 Чувин, Николай Иванович (94) — лётчик, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) .

12 ноября 

 Баевский, Вадим Соломонович (83) — российский литературовед, критик, педагог, публицист, поэт, историк, писатель, переводчик .
 Бауэр, Хетти (108) — британский политический деятель .
 Грузнов, Игорь Викторович (63) — российский тренер по прыжкам в высоту .
 Казари, Джузеппе (91) — итальянский футбольный голкипер («Аталанта», «Наполи», «Падова»), участник Олимпийских игр (1948) и чемпионата мира (1950) .
 Руссо, Аль (89) — американский актёр  .
 Серебров, Александр Александрович (69) — советский космонавт, совершивший четыре полёта в космос, Герой Советского Союза (1982)  .
 Тавенер, Джон (69) — английский композитор; синдром Марфана .
 Трампедах, Курт (70) — датский художник и скульптор .
 Уивер, Уильям (90) — американский литературный переводчик .

11 ноября 

 Бабаян, Валентина Алексеевна (56) — директор Корякской средней школы на Камчатке, лучший учитель региона, Почётный работник общего образования .
 Бартолуччи, Доменико (96) — итальянский кардинал, руководитель хора Сикстинской Капеллы (1956—1997) .
 Десятсков, Станислав Германович (77) — русский писатель, историк .
 Караосманоглу, Атилла (81-82) — турецкий политик, заместитель премьер-министра (1971)  .
 Митчелл, Ширли (94) — американская актриса  .
 Фаразманд, Араш (28) — барабанщик американской рок-группы The Yellow Dogs; убит .
 Фаразманд, Соруш (27) — гитарист американской рок-группы The Yellow Dogs; убит .
 Халворсен, Стейн Григ (104) — норвежский театральный актёр .

10 ноября 
 Абади, Сафдар Рахмат (?) — заместитель министра промышленности и рудников Ирана; убит .
 Аль-Саху, Маджхем (50) — депутат парламента Сирии; убит .
 Мауд, Хэмфри (79) — британский дипломат, заместитель Генерального секретаря Содружества наций (1993—1999) .
 Мельник, Иван Филиппович (91) — начальник управления кадров МВД СССР (1983—1986), генерал-лейтенант в отставке .
 Мэтчефтс, Джон (82) — американский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо (1956) .

9 ноября 
 Ай, Саваш (59) — турецкий журналист .
 Грошевой, Юрий Михайлович (81) — украинский юрист, вице-президент Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор юридических наук, профессор .
  (66) — финский продюсер, основатель Страны муми-троллей .
 Полуэктов, Павел Петрович (94) — заведующий отделом сельского хозяйства Камчатского обкома КПСС (1951—1968), первый заместитель председателя Камчатского облисполкома (1960—1980) .
 Рон, Омри (77) — израильский политик, бывший депутат кнессета, рекордсмен мира по продолжительности жизни с искусственным сердцем .
 Серафима (Волошина) (57) — настоятельница Иоанновского монастыря .
 Сигута, Пётр Павлович (58) — украинский карикатурист и издатель, председатель Ассоциации одесских карикатуристов, редактор, директор информационного агентства «ПроМедиа» .
 Сучу, Василе (71) — румынский футбольный голкипер («Стяуа», «Спортул») .
 Цукеркандль, Эмиль (91) — французский биолог, соавтор теории молекулярных часов .

8 ноября 
 Бухонин, Владимир Дмитриевич (71) — глава Шекснинского района Вологодской области (1995—2003), депутат Законодательного Собрания Вологодской области (2003—2007) .
 Крачевский, Иван Яковлевич (92) — советский хоккеист и тренер, главный тренер омского «Шинника» (1971—1975)  .
 Ловстед, Карл (83) — американский спортсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952) в соревнованиях по академической гребле .
 Савьер, Гарри (87) — ганский политик, министр транспорта и связи (1979—1981), министр образования (1993—1997) .
 Свешников, Валентин Васильевич (72) — советский и российский кинооператор .
 Цыб, Анатолий Фёдорович (79) — директор Медицинского радиологического научного центра РАМН, академик РАМН, лауреат Государственной премии СССР .
 Чуистова, Инна Александровна (72) — балерина, солистка Коми республиканского театра оперы и балета, народная артистка Коми АССР .
 Швидкий, Алексей Порфирьевич (88) — бывший машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда (1980) .

7 ноября 
 Герасимчук, Михаил Иванович (66) — украинский политик, народный депутат Верховной Рады Украины от Коммунистической партии .
 Де Силва, Читта Ранджан — шри-ланкийский юрист, генеральный прокурор (2007—2008) .
 Каган, Борис Моисеевич (95) — советский учёный и конструктор в области автоматики, информатики и вычислительной техники, лауреат Сталинской премии (1949) .
 Карпов, Николай Иванович (83) — советский хоккеист и тренер, заслуженный тренер СССР, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Скво-Вэлли (1960) .
 Манти, Пол (82) — американский актёр  .
 Ривелле, Ампаро (88) — испанская актриса  .
 Роммель, Манфред (84) — немецкий политик, обер-бургомистр Штутгарта (1974—1996), сын Эрвина Роммеля .
 Таван, Федерико (64) — итальянский поэт .
 Таше, Кристиан (56) — немецкий актёр  .
 Щуплов, Юрий Викторович (63) — тренер женской молодёжной сборной России по волейболу, заслуженный тренер РСФСР  .

6 ноября 
 Бабашкин, Олег Константинович (65) — советский и российский режиссёр документального кино  .
 Браво, Гильермина (92) — мексиканская балерина, хореограф и балетмейстер .
 Дориа, Жоржи (92) — бразильский актёр («Нежный яд»)  .
 Юхансон, Арвид (84) — норвежский политик, министр нефти и энергетики (1980—1981) .
 Лури, Дэн (90) — один из пионеров бодибилдинга и фитнеса .
 Сарате, Роберто — аргентинский футболист («Ривер Плейт»), пятикратный чемпион Аргентины в 1950-х годах .
 Хариш, Йосеф (90) — генеральный прокурор, юридический советник правительства Израиля (1986—1993) .

5 ноября 

 Асгаролади, Хабибулла (81) — иранский политик, министр торговли (1980—1984), лидер и генеральный секретарь Исламской коалиционной партии .
 Дашицыренова, Сурена Пурбуевна (61) — российская оперная певица, солистка Бурятского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка России .
 Калабро, Хуан Карлос (79) — аргентинский актёр  .
 Столович, Леонид Наумович (84) — советский эстонский культуролог, философ и писатель .
 Тенута, Хуан Мануэль (89) — уругвайский актёр  .

4 ноября 
 Барфод, Хокон (87) — норвежский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне (1948) и Хельсинки (1952) .
 фон Борсоди, Ганс (84) — немецкий актёр  .
 Дольник, Виктор Рафаэльевич (75) — российский орнитолог, сотрудник Зоологического института РАН, вице-президент Российского орнитологического общества, доктор биологических наук .
 Игонин, Александр Иванович (74) — эстонский художник .
 Леандро Мора, Рейнальдо (93) — президент Национального Конгресса Венесуэлы (1984—1989) .
 Мамаджонов, Мирзо (68) — таджикский спортивный деятель, первый председатель Федерации футбола Таджикистана (1992—2012) .
 Млотек, Хана (91) — американский музыковед и фольклорист, собиратель еврейских народных песен на идише .
 Порядин, Борис Александрович (69) — советский боксёр, чемпион РСФСР по боксу (1968) .
 Рабаданов, Халид (35 или 36) — один из главарей дагестанского бандподполья; убит .

3 ноября 

 Богданов, Виктор Михайлович (66) — митрофорный протоиерей РПЦ, старший священник храмов Марфо-Мариинской обители милосердия, духовник обители  .
 Богданов, Рифкат Ибрагимович (63) — советский и российский математик, сооткрыватель бифуркации Богданова — Такенса .
 Горбунов, Леонтий Владимирович (84) — народный художник Кыргызстана .
 Койн, Уильям (77) — американский политик, член Палаты представителей от Пенсильвании (1981—2003) .
 Корбутов, Иван Иванович (78) — командующий Северной группой войск (1987—1989), генерал-полковник в отставке, народный депутат СССР, один из организаторов ветеранского движения в России  .
 Кореа, Гамани (87) — шри-ланкийский экономист и дипломат, генеральный секретарь ЮНКТАД (1974—1984) .
 Краус, Рышард (49) — польский футболист, игрок Сборной Польши по футболу .
 Лонг, Леонард (102) — австралийский художник-пейзажист, кавалер Медали Австралии .
 Мусалимов, Владимир Андреевич (68) — советский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мехико .
 Ольга (Слёзкина) (98) — игуменья Покровского монастыря в Бюсси-ан-От .
 Скурлатов, Алексей Иванович (91) — советский военный разведчик, прообраз памятника «Алёша» в Пловдиве .
 Цесьлик, Герард (86) — польский футболист, трёхкратный чемпион страны (1951, 1952, 1953) .

2 ноября 

 Беллами, Уолт (74) — американский баскетболист, чемпион летних Олимпийских игр в Риме (1960) .
 Бертелли, Васко Джузеппе (89) — итальянский римско-католический прелат, епископ Вольтерры (1985—2000) .
 Боуи, Роберт Ричардсон (104) — американский дипломат и учёный .
 Верлон, Клод (58) — журналист французской радиостанции RFI, убит на территории Мали .
 Дюпон, Гислен (51) — журналистка французской радиостанции RFI, убита на территории Мали .
 Исмаилова, Коммуна (85) — узбекская актриса и певица, народная артистка Узбекистана .
 Казаченко, Владимир Иванович (72) — украинский профсоюзный руководитель, председатель Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины (2003—2013) .
 Квале, Кьелл (94) — американский бизнесмен, владелец Jensen Motors .
 Реновица, Миланко (85) — югославский политик, Председатель Президиума Союза коммунистов Югославии (1986—1987) .
 Федотов, Валерий Александрович (50) — российский киноактёр (дата смерти есть на сайте Кино-театр.ру)
 Црнкович, Златко (82) — хорватский литературный переводчик с немецкого, английского, русского и французского языков .
 Эверстейн, Йоп (92) — нидерландский футболист (АДО Ден Хааг) .
 Эзр, Йосеф (90) — чехословацкий баскетболист, чемпион Европы (1946) .

1 ноября 
 Дунаев, Юрий Фёдорович (70) — советский и российский театральный актёр .
 Кравченко, Виталий Семёнович (76) — советский и российский волейбольный тренер, бывший тренер женских волейбольных команд «Искра» и Заречье-Одинцово, заслуженный тренер России .
 Мехсуд, Хакимулла (33 или 34) — лидер пакистанской террористической группировки «Техрик е-Талибан е-Пакистан»; убит .
 Ноймайстер, Бригитта (69) — австрийская оперная певица и музыковед .
 Шерман, Эдитт (101) — итало-американский фотограф .